74er steht für:

 1. Hannoversches Infanterie-Regiment Nr. 74
 74xx, eine Reihe von elektronischen Logikbausteinen
 74-Kanonen-Schiff, Schiffe mit 74 Kanonen
 74er (Politik), Gruppe von CSU-Politikern

Siehe auch:
 Baureihe 74